Notopharyngoides platypus är en ringmaskart som först beskrevs av Graff 1887.  Notopharyngoides platypus ingår i släktet Notopharyngoides och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
platypus